Ernst Moltke er navnet på flere personer:

 Ernst Moltke (godsejer) (1822-1896) – til Nørager, dansk greve og kammerherre (Adam Georg Ernst Heinrich Moltke)
 Ernst Moltke (embedsmand) (1885-1986) – dansk greve, jurist og sparekasseinspektør, forstander for Herlufsholm, sønnesøn af den ovennævnte